Kran kan syfta på:

 Vattenkran – en anordning som används till att tappa vatten
 Dykkran – en ventil för att reglera luften från en dykflaska
 Lyftkran – en anläggningsmaskin
 Portalkran –  lyfter objekt med en telfer
 Kamerakran – en lång arm fäst på ett stabilt stativ eller en kameradolly för montage av film- eller videokamera

Geografi

Bulgarien 

 Kran (distrikt i Bulgarien), Kardzjali, Obsjtina Kirkovo, 
 Krăn – distrikt, Stara Zagora, Obsjtina Kazanlk,

Indonesien 

 Pulau Kran, ö, Moluckerna,

Se även
 Ventil – en anordning som används för att reglera öppningsarean i ett fluidsystem för gas eller vätska